Edgar Arceneaux
 Fernest Arceneaux
 Hayley Arceneaux